Енрамадас има више значења:

 Енрамадас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Енрамадас, Серо дел Агила (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Енрамадас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Енрамадас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Енрамадас, Сосиједад Коператива (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику